Angelo Palmas, arcivescovo italiano
Angelo Palmas, fumettista italiano